El término capa y espada puede referirse:

a  corregidor de capa y espada (véase corregidor)

 Al género de capa y espada, que incluye:
a la literatura de capa y espada;
a la comedia de capa y espada;
a la novela de capa y espada;
al cine de capa y espada o películas de capa y espada (véase cine histórico y capa y espada (género))

 A Cloak and Dagger', una película de Fritz Lang (1946), titulada en castellano A capa y espada''.